Le mot gayo peut désigner  :
 Les Gayo sont une population d'Indonésie ;
 Le gayo, une langue d'Indonésie ;
 Le Gayo, une race de poney du Nord de Sumatra en Indonésie
 Le plateau Gayo, montagnes de la province d'Aceh en Indonésie.